Засавица II или Доня-Засавица ( или ) — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 707 жителей (по переписи населения 1991 года — 750 жителей).

Село расположено на правобережье Савы, на расстоянии 3,5 км к западу от находящегося на противоположном берегу города Сремска-Митровица.

Демография 
В селе Засавица II, по переписи 2002 года проживали 559 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,6 лет (38,9 года у мужчин и 38,4 года у женщин). В селе есть 205 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,45.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воеводины